Жа́нна () — женское имя.

Персоналии 
 Жанна (герцогиня Брабанта)
 Жанна (графиня Тулузы)
 Жанна (графиня Фландрии)
 
 
 Жанна III (королева Наварры)
 Жанна Бургундская (королева Франции)
 Жанна Кармелитка
 Жанна Наваррская (виконтесса де Роган)
 Жанна Ретельская
 Жанна Французская
 Жанна Французская (королева Наварры)
 Жанна де Бурбон
 
 Жанна де Даммартен
 Жанна Дивион
 Жанна де Монфор
 Жанна де Пентьевр
 Жанна де Шатильон
 Жанна де Шатильон (графиня Блуа)
 Жанна д’Авогур
 Жанна д’Арк
 Жанна д’Артуа (графиня де Фуа)
 Жанна д’Эврё

Прочее 
 «Жанна» — дебютный и единственный сольный студийный альбом российской певицы Жанны Фриске.
 Жанна — посёлок при станции в Могочинском районе Забайкальского края.
 (127) Жанна — астероид главного пояса с очень тёмной поверхностью, состоящей из простейших углеродных соединений; открыт 5 ноября 1872 года.
 «Жанна Парижская» — кинофильм режиссёра Роберта Стивенсона, вышедший в 1942 году.
 Джанна — рай в исламе.

См. также 
 Жанна Французская (значения)
 Жанна д’Арк (значения)
 Жанна д’Артуа
 Жанна Бургундская